Ciferriopeltis är ett släkte av svampar. Ciferriopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ciferriopeltis